Чемпионат Сахалинской области по футболу — футбольный турнир, проводимый Сахалинской областной федерацией футбола и объединяющей любительские футбольные клубы Сахалинской области. Чемпионат проводится по системе лиги.

История 
Впервые чемпионат Сахалина был разыгран в 1948 году, когда 25 июля в Южно-Сахалинск приехали действующие чемпионы районов. Это были клубы «Буревестник» Александровск, «Динамо» Южно-Сахалинск, городские команды Холмска, Углегорска и Долинска. Первым чемпионом области стал клуб из Долинска, который в финале обыграл Южно-Сахалинское «Динамо» со счётом 2:1. Третье место заняла команда из Александровска. Команда из Долинска получила благодарность, а футболисты — денежную премию. С тех пор областной чемпионат проводился каждый год, за исключением 1956 года, из-за участия футболистов в Спартакиаде народов СССР. В 1955 году разыгрывалось два чемпионата: один для городов, другой — для районов. Чемпионами стали команды Южно-Сахалинска и Анивского района. Рекордсменом чемпионата по количеству побед является холмский «Портовик» — четырнадцатикратный чемпион области. Кроме того, «Портовик» и «Рыбак» из Стародубского — футбольные клубы, которым удавалось выигрывать три титула подряд. В 2020 году это достижение превзошёл ФК «Ноглики», выиграв 4 чемпионства подряд.

Таблица призёров 
История чемпионатов Сахалинской области.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Сахалинской области
 Сахалинская областная федерация футбола на nagradion.ru
 В Чемпионате Сахалинской области по футболу ФК «Силмаш» с трудом выиграл у ФК «Водник»
 Холмский «Силмаш» досрочно завоевал второе место в чемпионате Сахалинской области по футболу

Региональные футбольные турниры России
Спорт в Сахалинской области